Amonat ist der Familienname folgender Personen:

 Bendix Amonat (* 1980), deutscher Musiker und Komponist
 Camares Amonat (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Reinhold Amonat (1926–2010), deutscher Politiker (SPD), MdA